How Big, How Blue, How Beautiful — третій студійний альбом британського інді-гурту Florence and the Machine. В Британії реліз відбувся 29 травня 2015. По всьому світі альбом продався у понад 1,000,000 копій.

Список пісень 

Notes
  вказує на спів-продюсера

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 

Альбоми Florence and the Machine
Альбоми Island Records
Англомовні музичні альбоми